galion – rzeźba na dziobie żaglowca
 Galion – miasto w USA, w stanie Ohio
 Galion – wieś we Wspólnocie Dominikany
 Galion – postać z powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem